Le tournoi de Monterrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1982, faisant partie du circuit Grand Prix, s'est disputée du 22 au .

Jimmy Connors remporte le simple messieurs. En finale, il bat Johan Kriek, décrochant à cette occasion le  en simple comptabilisé par l'ATP de sa carrière.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Victor Amaya et Hank Pfister. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1982 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Monterrey

Liens externes 
 

ATP 1982
1982 au Mexique
Monterrey
Sport en février 1982